Nationalistische Studentenvereniging, een Vlaams-nationalistische studentenvereniging
 Navigators Studentenverenigingen
 NSV '46, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Noorden
 VV NSV, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Nispen